Омелян — українське ім'я.
 Омелян (Ковч) — греко-католицький священик, блаженний католицької церкви.

Прізвище 

Омеля́н — українське прізвище, походить від імені Омелян, зменшуване Омелько, також Ємелян, Єма.

Носії 
 Омелян Володимир Володимирович (1979) — міністр інфраструктури України.
 Омелян Ярослав Максимович (1929) — громадський діяч, Заслужений художник України.

Див. також 
 Омелянович-Павленко
 Омелянович
 Омеляненко
 Омеляновський
 Омелянів

Примітки